The Chords (Engelse band), Engelse band
 The Chords (Amerikaanse band), Amerikaanse band